Супермен — многозначное слово.

 Супермен — супергерой комиксов, которые выпускаются компанией DC Comics.
 Супермен: Судный день — американский мультипликационный фильм 2007 года.
 Супермен — четвёртый студийный альбом российского рок-музыканта Найка Борзова.
 Супермен — советский фильм 1990 года более известный как «Супермент».

 Супермен — художественный фильм, экранизация комикса DC Comics о супергерое.
 Супермен 2 — фантастическая картина 1980 года, сиквел фильма «Супермен» (1978). Экранизация комикса.
 Супермен 3 — кинофильм. Экранизация комикса.
 Супермен 4: Борьба за мир — художественный фильм канадского режиссёра Сидни Дж. Фьюри, снятого по мотивам популярного комикса.
 Супермен: Наследие — предстоящий американский фильм 2025 года, первая картина кинофраншизы «Вселенная DC» (DCU). 
 Супермен — адаптированная версия одноимённого персонажа, главный герой киносерии 1978-2006 годов и связанных произведений.
 Супермен — персонаж Расширенной вселенной DC.

См. также 
 Кларк Кент (значения)